Береговые подёнки, или полимитарциды  — семейство подёнок.

Распространение 
Палеарктика (5 видов, 1 род), Неарктика (7,3), Неотропика (56,3), Афротропика (4,4), Индо-Малайская область (12,2), Австралия (0,0); вся мировая фауна (84,7). Для СССР и России указано 2 вида из одного рода Ephoron

Описание 
Лоб очень широкий. Задние лапки четырёх-сегментные.
Нимфы живут в больших реках с медленным течением и в озёрах, где они живут в U-образных ходах, вырытых ими в иле. Размахивая трахейными жабрами создают в этих ходах струю воды, улавливают частицы пищи. Жизненный цикл составляет один год (8-9 месяцев в году в качестве яиц, развитие личинок занимает 3-4 месяца). После спаривания самка опускается на поверхность воды, откладывает яйца и погибает. Самцы тоже живут недолго, погибают примерно через час после массового роения.

Классификация 
 Asthenopus Eaton, 1871
 Campsurus Eaton, 1871
 Ephoron Williamson, 1802
 Languidipes (Languidipes lithophagus)
 Povilla Navás, 1912
 Pristiplocia McCafferty, 1990
 Tortopsis Molineri, 2010
 Tortopus Needham & Murphy, 1924
 † Cretomitarcys Sinitshenkova, 2000
 † Palaeoanthus Kluge, 1994

Примечания 

Подёнки
Семейства насекомых